Премьер-министр Доминики — глава правительства в Доминике.

Ниже помещён список лиц, возглавлявших правительство Доминики.

Диаграмма пребывания в должности

Лидер правительства Доминики (колония, 1957—1960) 
Ли́дер прави́тельства Домини́ки () — в колонии Великобритании Доминика (с 3 января 1958 входившей в состав Федерации Вест-Индии) — глава регионального правительства, которому принадлежала ограниченная исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Главные министры Доминики (колония, 1960—1967) 
Гла́вный мини́стр Домини́ки () — в колонии Великобритании Доминика (до 31 мая 1962 года входившей в состав Федерации Вест-Индии) — глава правительства, которому принадлежала ограниченная исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьеры Доминики (ассоциированное государство, 1967—1978) 
Премье́р Домини́ки () — в государстве Доминика, имевшем статус ассоциированного с Великобританией государства, лава правительства, которому принадлежала исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьер-министры Содружества Доминики (с 1978) 
Премье́р-мини́стр Домини́ки () является главой правительства Доминики. Им становится лидер победившей на выборах в парламент партии. По его предложению президент страны утверждает состав .

См. также 
 Список президентов Доминики

Примечания

Ссылки 
 Сайт правительства Доминики 
 Список руководителей Доминики 

Доминика